

Persone 
Mehtab Hossain (n. 1985) – allenatore di calcio ed ex calciatore indiano, di ruolo centrocampista
Mohamed Zahid Hossain (n. 1988) – calciatore bengalese, di ruolo attaccante
Saima Wazed Hossain (n. 1972) – attivista bengalese per i diritti degli autistici

Pagine correlate 
Hussain
Hussein